Серге́й Андре́евич Се́лин (, Воронежская область, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино и озвучивания. Заслуженный артист Российской Федерации (2006). Член общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации».

Известен по роли Анатолия Дукалиса в детективных телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Опера. Хроники убойного отдела». 

Член Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Биография 
Родился 12 марта 1961 года в Воронеже, в семье инженеров. 

Читать научился чуть ли не в три года, а вскоре — писать и умножать. В средней школе учился хорошо. Занимался музыкой в духовом оркестре, ходил в драматический кружок. Уже с шести лет мечтал стать артистом. Стихи готовил не по программе, читал одноклассникам малоизвестные произведения Лермонтова, Пушкина.

В школьные годы состоял на учёте в детской комнате милиции.

В 1978—1980 годах проходил военную службу по призыву в рядах Советской армии в учебной части № 50 в городе Туле, был тромбонистом в музыкальной роте, в звании сержанта руководил духовым оркестром.

После армии и нескольких неудачных попыток поступления в московские театральные вузы два года отучился в Воронежском технологическом институте по специальности «Инженер-технолог мясо-молочных продуктов».

В 1983 году поступил, а в 1987 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) (курс Игоря Олеговича Горбачёва).

В 1987—1995 годах служил в труппе Молодёжного театра на Фонтанке в Ленинграде (Санкт-Петербурге).

В 1990 году начал сниматься в кино. Дебютировал в комедийном художественном фильме «Бакенбарды» режиссёра Юрия Мамина производства киностудии «Ленфильм».

Популярность приобрёл в 1998 году после выхода на телеэкраны детективного телесериала «Улицы разбитых фонарей» (1998—2019), в котором исполнил роль старшего лейтенанта милиции Анатолия Дукалиса.

В 2006 году являлся артистом Общества с ограниченной ответственностью «Феникс-Фильм», город Москва.

В 2009 году записал свою первую песню «Ты меня не достанешь!», повествующую о тяжёлой жизни в быту российских милиционеров.

6 февраля 2012 года был официально зарегистрирован как доверенное лицо кандидата на должность Президента Российской Федерации Владимира Путина на выборах 4 марта 2012 года.

В 2020 году снялся в агитационном ролике в поддержку проекта внесения поправок в Конституцию Российской Федерации на общероссийском голосовании 1 июля 2020 года.

В середине июня 2022 года в российский прокат выйдет спортивная драма «Бультерьер», снятая при участии актёра. В фильме также сыграли Владимир Минеев (действующий боец MMA), Александр Михайлов и Виталий Кищенко.

Семья 
Отец Андрей Селин, мать Мария Селина, сестра Валерия Селина. Один из двоюродных братьев учился в высшей школе милиции, дослужился до подполковника милиции;

Первая жена Лариса Селина снималась в эпизодах «Ментов», по профессии актриса, прожили вместе 22 года, развелись в 2008 или 2009 году, работала секретарём и импресарио мужа. Сын Прохор (р. 20 ноября 1987), окончил в 2010 году Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, факультет экономики и менеджмента, дочь Ксения.

Вторая жена Анна (р. 1985) — психолог. Училась в Академии МВД на психолога, дочь Мария (р. 11 января 2010), сын Макар (р. 1 января 2012).

Творчество

Фильмография 
  — Бакенбарды — член «Бивней»
 1990 — Духов день — государственный человек
  — Действуй, Маня! — лётчик
 1991 — Крепкий мужик — Максим
 1991 — Миф о Леониде — сотрудник НКВД СССР
  — Комедия строгого режима — Серёга, заключённый, повар в ИТК № 7
  — Конь Белый — белый палач
 1993 — Барабаниада —  
  — Колечко золотое, букет из алых роз — Антип, работник купца Григория Цыбукина
 1994 — Прохиндиада 2 — рэкетир-громила
 — — Улицы разбитых фонарей (сезоны 1-5) — Анатолий Сергеевич Дукалис, старший лейтенант милиции
  — Операция «С Новым годом!» — милиционер
  — Шизофрения — Серёжа, сотрудник спецслужбы
  — Горько! — родственник, военный
 1998 — Я первый тебя увидел — красноармеец, футболист
  — Убойная сила (сезон 1) — Анатолий Валентинович Дукалис, капитан милиции 
  — Госпожа Победа (фильм № 1 «Тихий омут») — тренер Славы по плаванию
  — Дружная семейка (серия № 50 «Блэк Джек») — Блэк Джек
 2003 — С Новым годом! С новым счастьем! — милиционер
 — — Опера. Хроники убойного отдела (сезоны 1-3) — Анатолий Валентинович Дукалис, капитан милиции, старший оперуполномоченный
 2004 — Осторожно, Задов! — Боря, сосед и друг прапорщика Задова (1-й сезон, серии № 1, 5) / полковник, начальник прапорщика Задова (1-й сезон, серии № 6-7)
 2004 — Легенда о Тампуке —  Степан Барыбин, санитар в психбольнице
  — Убить Бэллу — муж и продюсер певицы Василисы
 2005 — Ералаш (выпуск № 183 «В мире животных») —  
  — Прииск 2. Золотая лихорадка — Саня Щербак
 2006 — Двое из ларца  (фильм № 2 «Аромат лжи») — Лёха-прапор
 2006 — Случайный попутчик — Василий Вернидуб, бывший зек
 2006 — Русский перевод — Дорошенко, майор
  — Тайна Аркаима — Виктор Зубров, сотрудник МЧС России
 2007 — Лера — Павел Семёнович Тимофеев, отец мужа Леры Дениса Тимофеева
  — Чёрный снег — Михей
 2008 — Муха — Иван, водитель-дальнобойщик, друг и напарник Фёдора Мухина
 2008 — Краповый берет — Павлов, подполковник спецназа
 2008 — Выбор моей мамочки — Вячеслав
 2008—2010 — Любовь под грифом «Совершенно секретно» — Сергей Селин (камео)
 2008 — Родительский день — Сергей Селин (камео) 2008 — Бородин. Возвращение генерала — Виктор Степовой, муж сестры генерала в отставке Павла Бородина — — Литейный (сезоны 1-8) — Сергей Селин («Габен»), полковник ФСБ, сотрудник специального отдела, бывший спецназовец — — Братаны — Леонид Захарович Малюта («Старый»), прапорщик в отставке  — Город соблазнов — Василий, водитель-дальнобойщик  — Гром ярости — Громин, полковник спецназа 2010 — Выкрутасы — мэр города Пальчики 2010 — Вопрос чести — Сергей Селин (камео) 2010 — Прощай, «Макаров»! — Илья Гаврилович Строев, подполковник / полковник МВД  — Тихая застава — Владимир Иванович Грицюк, старший прапорщик, старшина пограничной заставы 2011 — Дело чести — Алексей Сухарев, бывший капитан милиции —2013 — Дельта — Иван Захарович Пархоменко, глава администрации местного городка  — Трасса — Борис Новиков, бывший сотрудник уголовного розыска на пенсии, муж Натальи, отец Евгения 2013 — Назначена награда — майор  — Лучшие враги — Глеб Сергеевич Данилов, подполковник полиции, начальник оперативно-розыскного отдела 2014 — Бобруйск-Дакар (Беларусь) —   2014 — Корпоратив — отец Валеры
 2014 — Прости меня, мама! — Иван Петрович Тучин, участковый инспектор милиции
 2014—2015 — Дельта. Продолжение — Иван Захарович Пархоменко, глава администрации местного городка
  — Чума — Сергей Сергеевич Воробьёв, чиновник
 2015 — Письма на стекле. Судьба — Станислав Сергеевич Курганов, мэр
  — Серёжка Казановы — богатый папа
 — — Глаза в глаза — Алесандр Николаевич Богданов, полковник, глава следственного отдела СК РФ, начальник руководителя спецгруппы Олега Крылова
  — Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2 — дядя Миша, пенсионер МВД
  — Реальные пацаны 8 (серия № 251) — Сергей (камео)
 2020 — Иванько — Василий Иванович Сапрыкин, отец Андрея Сапрыкина
  — Регби — Андрей Палыч, главный врач в спортивном клубе
 2021 — Полицейское братство — Сергей Фёдорович Тарасов, полковник полиции
  — Непослушник — Петрович
 2022 — Бультерьер — Анатолий, дальнобойщик
 2022 — Конец света — Геннадий Борисович, полковник полиции
 2022 — Непослушник 2. Вспомнить всё — Петрович
 2023 — Шаляпин — Иван Иванович Шульгин, бас

Реклама 
 2015 год — Евросеть.
 В 2021 году Сергей Селин стал «лицом» юридической компании «Росбанкрот» (Санкт-Петербург), занимающейся списанием кредитов и долгов, и снялся в ряде её рекламных видеороликов.

Видеоклипы 
 Заточка — Новый шериф (2019)

Признание и награды 
 2006 — почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» (1 августа 2006 года) — за заслуги в области искусства.
 2011 — орден Дружбы (11 июня 2011 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 2011 — лауреат первой премии ФСБ России в номинации «Актёрская работа»— за роль старшины погранзаставы Владимира Грицюка (в фильме «Тихая застава») и роли сотрудников правоохранительных органов в отечественном кинематографе.

Примечания

Ссылки 
 
 Селин Сергей Андреевич. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru. Дата обращения: 4 февраля 2022.
 Сергей Селин. Биография и фильмография. Сетевое издание «Смотрим» («ВГТРК») // smotrim.ru. Дата обращения: 4 февраля 2022.

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Члены Союза кинематографистов России
Члены «Единой России»